Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2015/16 enthält alle Spieler mit ihren Einzelergebnissen, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2015/16 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 
Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während Le Cavalier Differdange und Esch Rochade Reine mit je 13 eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei The Smashing Pawns Bieles 24 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 137 Spieler zum Einsatz, von denen acht keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spieler mit je 8 Punkten waren Michael Wiedenkeller und Serge Brittner (beide De Sprénger Echternach), wobei Wiedenkeller 8 Partien spielte, Brittner 10. Je 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Claude Hoegener (The Smashing Pawns Bieles) und Udo Osieka (Cercle d'échecs Dudelange). Neben Michael Wiedenkeller erreichten 17 weitere Spieler 100 %, von diesen Sébastien Feller (Luxembourg 1915) und Philippe Linster (Esch Rochade Reine) je vier Partien, Gerd Gnichtel (De Sprénger Echternach) drei, Paul Oberweis (De Sprénger Echternach) und Amadeus Eisenbeiser (Gambit Bonnevoie) je zwei Partien; weitere zwölf Spieler gewannen bei ihrem einzigen Einsatz.

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2015); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2015; BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISL = Island, ITA = Italien, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

The Smashing Pawns Bieles

Le Cavalier Differdange

Cercle d'échecs Dudelange

Luxembourg 1915

Esch Rochade Reine

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Vier Spieler von Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden für beide Mannschaften separat aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2015
Schach 2016
Wikipedia:Liste